Берлинский турнир Rift Rivals 2017, именуемый как Rift Rivals 2017: NA vs. EU (Северная Америка против Европы) или Rift Rivals 2017 – Blue Rift, начался 5 июля 2017 года и закончился 8 июля 2017 года. Проводился компанией Riot Games по стандартным для профессиональных соревнований по League of Legends правилам на тринадцатом обновлении седьмого сезона (v7.13).

Это был второй по счёту турнир после Battle of the Atlantic 2013, в котором принимали участие команды исключительно из североамериканского и европейского дивизионов Championship Series. В берлинском этапе получили право участвовать команды, занявшие в своих лигах с первого по третье место по результатам плей-офф весеннего сплита 2017 года.

Североамериканский регион стал победителем турнира благодаря тому, что его представитель «Team SoloMid» обыграл в финальной серии европейскую команду «Unicorns of Love» со счётом 3:0. Призовой фонд берлинского этапа составил 75 тысяч долларов — представители победившего региона получили по 20 тысяч долларов, а проигравшего — по 5 тысяч долларов.

Противостояние регионов 
Противостояние европейского и североамериканского региона профессиональной сцены League of Legends уходит корнями к чемпионату мира первого сезона (2011), в финале которого встречались европейские «Fnatic» и «Against All Authority», а североамериканские коллективы «Epik Gamer» и «Team SoloMid» выбыли по результатам полуфиналов. На тот момент соперничество Европы и Северной Америки не было явным и приобрело форму принципиального противостояния лишь два года спустя, когда у болельщиков и игроков команд NA LCS появилось предубеждение, что их регион сильнее, ввиду того, что «Cloud9» были единственными претендентами на чемпионство в североамериканской лиге, а в EU LCS было несколько команд, сражающихся за 1-е место и поражение «Cloud9» в четвертьфинале чемпионата мира того года команде «Fnatic» вызвало насмешки со стороны европейских болельщиков. Назревшее соперничество легло в основу прошедшего в декабре 2013 года турнира Battle of the Atlantic, победу в котором одержал североамериканский регион.

Формат и участники 
Серия турниров Rift Rivals, включая её этап с участием команд из EU LCS и NA LCS, была анонсирована компанией Riot Games 23 мая 2017 года, некоторое время спустя после того, как стало известно, что на Intel Extreme Masters больше не будет проходить соревнований по MOBA. Тогда же было объявлено о том, что согласно результатам весеннего сплита, право на участие в берлинском турнире получили по три лучшие команды из каждого дивизиона LCS: «Cloud9», «Phoenix1», «Team SoloMid» из североамериканского и «Fnatic», «G2 Esports», «Unicorns of Love» из европейского.

Изначально в рамках Rift Rivals NA vs. EU планировалось провести один круг из девяти матчей между командами из разных регионов и финал, состоящий из серии до трёх побед с участием нескольких команд, распределённых по играм на основании их результатов в групповом этапе. В итоге организатором было принято решение расширить групповой этап до двух кругов матчей из которого в финал пройдут по одной команде из каждого региона и между ними состоится серия матчей до трёх побед.

Групповой этап 
Турнирная таблица NA LCS

Турнирная таблица EU LCS

Финал

Игра 1 
«Team SoloMid» одержали победу в первой игре серии за 30 минут, через 7 минут после получения ими командного бафа Барона Нашора. Сорен «Bjergsen» Бьерг заработал показатель KDA 10/1/11 (убийств/смертей/содействий в убийствах), совершив самую длинную серию убийств в игре и нанес урона по вражеским чемпионам в три раза больше, чем его оппонент по линии.

Длительность игры: 30:46

Игра 2 
На 4-й минуте второй игры четыре игрока «Team SoloMid» нырнули под вражескую башню и заработали два убийства, в результате чего получили преимущество, нараставшее затем с ходом игры как снежный ком. После 20-й минуты «Unicorns of Love» выиграли командное сражение 4:1, получив шанс вернуться в игру, но игрок «Team SoloMid» Деннис «Svenskeren» Йонсен украл у них Барона Нашора для своей команды, после чего североамериканская команда без проблем разрушила базу «Unicorns of Love».

Длительность игры: 29:33

Игра 3 
В 3-й игре «Team SoloMid» удалось избавиться от дефицита золота образовавшегося после того, как на 3-минуте игрок «Unicorns of Love» Здравец «Hylissang» Галабов поделил со своим союзником Самуэлем «Samux» Фернандесом награду за первое совершённое убийство в игре, но к 20-й минуте минуте UoL вновь стали вести в золоте. «Team SoloMid» одержали победу в игре за счёт двух выигранных командных сражений и дважды полученного усиления Нашора.

Длительность игры: 36:14

Итоговое положение

См. также 
 Весенний сплит LCL 2017

Примечания

Ссылки 
 
 

2017 год в Германии
Соревнования по League of Legends
Киберспорт в Германии